А́ртурс () может означать:

Фамилия 
  (род. 1965) — английский музыкант-гитарист, один из основателей музыкальной группы Oasis.
 Артурс, Уэйн (род. 1971) — австралийский теннисист.

География 
  — поселение в Новой Зеландии.
 Артурс-Пасс — национальный парк в Новой Зеландии.
  — городок в Виктории (Австралия).
  — название холма и окружающей его местности в Виктории (Австралия).
  — холм в Шотландии.
  — горный перевал в Новой Зеландии.

См. также 
 Артур (значения)